

Іст-Монпельє — місто, штат Вермонт
 Іст-Монпельє — переписна місцевість, штат Вермонт